Karl zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg ist der Name folgender Personen:

 Karl zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1904–1990), Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Erbprinz und Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
 Karl Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (* 1952), Manager und Vorstandsvorsitzender des Malteser Hilfsdienstes 
 Karl Heinrich zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1834–1921), Reichstagsabgeordneter, Präsident des Kommissariats der Deutschen Katholikentage sowie Dominikaner
 Karl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1783–1849), österreichischer Offizier und Standesherr